Бостандыкский сельский округ:
 Бостандыкский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Бостандыкский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.